Il singolare dell'OEC Kaohsiung 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Gō Soeda ha battuto in finale Tatsuma Itō 6–3, 6–0.

Teste di serie

 Lu Yen-Hsun (quarti di finale)
 Gō Soeda (Campione)
 Tatsuma Itō (finale)
 Rik De Voest (primo turno)

  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Marco Chiudinelli (semifinali)
  James Ward (quarti di finale)
  Aleksandr Kudrjavcev (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

OEC Kaohsiung 2012